CKC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Čerkasi (Ucraina)